Il doppio dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma solo Paes ha partecipato in coppia con John-Laffnie de Jager.

de Jager e Paes hanno perso nel 1º turno contro Robert Kendrick e Brian Vahaly.

Mardy Fish e Andy Roddick hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Jan-Michael Gambill e Graydon Oliver.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  Leander Paes (primo turno)
 Rick Leach /  David Macpherson (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2002
ATP Tour 2002